Винце Борбаш (, 28 июля 1844 года, Litke, Венгрия — 7 июля 1905 года, Коложвар (ныне Клуж-Напока, Румыния)) — венгерский профессор, ботаник, систематик, исследователь флоры, первооткрыватель новых ботанических видов и филолог XIX века.

Биография

Имя 
В различных источниках встречаются разные формы записи имени Винце:
 ,
 ,
 ,
 ,
 ,
 ,
 ,
 ,
 .

Жизнь и работа 
Родился и рос бедной семье, поэтому к 16 годам окончил лишь гимназию. В 1868 поступил в Будапештский университет, где с 1871 года стал ассистентом профессора ботаники Лайоша Юранийя. С 1872 до 1902 работал учителем реальной школе в Будапеште, в тот же период в 1874 году стал доктором философии, в 1880 — доктором технических наук и в 1898 — экстраординарным профессором. В 1874-1875 годах работал с выдающимися систематиками Александром Брауном в Берлине и Антоном Кернером в Инсбрукке. Провёл несколько исследовательских поездок в пределах своей родины и за её пределами.

В 1902 году был профессором университета Клужа и директором ботанического сада; в таксономии получил признание только в конце своей жизни.

Научная деятельность 
Винце Борбаш специализировался на папоротниковидных и на семенных растениях. Он был чрезвычайно плодовитым исследователем: между 1870 и 1905 году написал 874 работы. Им открыто и описано около 2000 новых видов растений, значительная часть которых всё ещё актуальны. Так, в 1882 Борбаш описал редкий вид венгерского тюльпана Tulipa hungarica. Его работы по генеалогии описанных видов применяются в современной таксономии; крупнейшей среди них является монография о розах.

Работал над проработкой деталей теории Ősmátra-elmélet Антона Кернера (концепция исторического происхождения и взаимосвязи растительности Венгрии). Новые идеи способствовали лучшему пониманию происхождения видов, пониманию и решению связанных с этим вопросов и развитием понимания взаимосвязей растений. Обладая универсальной научной подготовкой, широким кругозором, оригинальностью, подкреплённой 40-летним опытом интуицией, он был одним из лучших венгерских ботаников, исследовавших флору Венгрии.

Борбаш оставил ценный гербарий университету Будапешта, но он значительно пострадал во время Второй мировой войны.

Избранные труды  

Винце Борбаш написал множество научных работ:
 1872: Pestmegye flórája…
 1874: Jelentés a Bánság területén végzett növénytani kutatásokról.
 1876: Adatok a sárga virágú szegfüvek…
 1877: Adatok Arbe és Veglia szigetek nyári flórája…
 1887: Vasvármegye növényföldrajza és flóraja.
 1878: Vizsgálatok a hazai Arabisek és egyéb Cruciferák közül.
 1878: Floristikai közlemények…
 1879: Floristicai adatok (Roripák)… 
 1879: A hazai Epilobiumok ismeretéhez.
 1879: Budapest és környékének növényzete.
 1880: A magyar birodalom vadon termő rózsái monográfiájának kísérlete.
 1881: Az elzöldült szarkaláb, mint morphologiai útmutató. 
 1881: Békés vármegye flórája.
 1884: Temesmegye vegetációja.
 1886: A magyar homokpuszták növényvilága.
 1888: Vasvármegye növényföldrajza és flórája.
 1890: Közép-Európa, különösen Magyarország kakukfüveinek ismertetése.
 1893: A szerbtövis hazája és vándorlása.
 1896: Abauj Torna Vármegye Flórája.
 1900: A Balaton Tavának és Partmellékének Növényföldraza Edényes Növényzete.
 1905: Revisio Knautiarum.

Заслуги 
Помимо журналов «Borbasia» (выходил в 1938—1940) и «Borbasia Nova» (выходил в 1940 и 1949), его именем названы несколько видов растений, таких как лядвенец Lotus borbasii и Asperula borbasiana из мареновых, а также в его честь был назван род Borbasia с многочисленными видами растений, большинство из которых являются таксономическими синонимами принятых в настоящее время имён — оригинальные названия, данные Борбашем, не сохранены.

Ссылки и источники 
 
 
 DNB, Katalog der Deutschen Nationalbibliothek: Vince Borbás  
 Биографическая статья  
 Биографическая статья  
 Карточка персоны и перечень описанных им видов в IPNI

Примечания 

Ботаники по алфавиту
Ботаники Венгрии
Филологи по алфавиту
Филологи Венгрии